Lippitz ist der Familienname der folgenden Personen:

 Elvira Lippitz (* 1927), deutsche Politikerin
 Isabel Lippitz (* 1946), deutsche Konzertsängerin (lyrischer Koloratursopran) und Hochschuldozentin für Gesang
 Lori Lippitz (* 1959), US-amerikanische Musikerin und Sängerin 
 Philipp Lippitz, österreichischer Musiker und Komponist 
 Wilfried Lippitz (* 1945), deutscher Erziehungswissenschaftler und Hochschullehrer